Иерба Буена има више значења:

 Иерба Буена (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Иерба Буена (Сан Франсиско Чапулапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Иерба Буена (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику